Патарая - мегрельская фамилия.

Известные представители 
Патарая, Георгий Теймуразович (род. 1996) — российский акробат.
Патарая, Гурам Васильевич (1928 — 1983) — грузинский кинорежиссёр и сценарист.